Socorro bezeichnet:

geographische Orte:
 in Brasilien:
 Socorro (Brasilien)

 in Kolumbien:
 Socorro (Kolumbien), eine Gemeinde in Santander

 in Mexiko:
 Socorro (Insel), eine Vulkaninsel

 auf den Philippinen:
 Socorro (Oriental Mindoro), eine Stadtgemeinde in der Provinz Oriental Mindoro
 Socorro (Surigao del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte

 in Portugal:
 Socorro (Lissabon)

 in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Socorro (New Mexico), County Seat des Socorro County, New Mexico
 Socorro (Texas), Stadt im El Paso County, Texas

Personen:
 Héctor Socorro (1912–1980), kubanischer Fußballspieler
 Manuel del Socorro Rodríguez (1758–1819), kolumbianischer Journalist und Bibliothekar
 Maria do Socorro Gomes Coelho (* 1950), brasilianische Politikerin

Siehe auch:
 Socorrotaube